Ariz peut désigner :

Toponymes

Ariz, paroisse de Basauri, dans la banlieue de Bilbao, Pays basque.
 Ariz, quartier de Basauri situé dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Ariz, station du  métro de Bilbao.

, paroisse civile de la municipalité de Marco de Canaveses, située dans le district de Braga.
 , paroisse civile de la municipalité de Moimenta da Beira, située dans le district de Viseu.

Ariz, un village du nord du Liban.
Homonymie de toponyme